Berserk steht für:
 Berserk, ein Manga und eine Zeichentrickserie aus Japan
 Berserk!, Originaltitel des englischen Films Zirkus des Todes, 1967